Goeldi, Göldi ou Goeldii peuvent faire référence à :

Personnes 
 Anna Goeldi (ou Anna Göldin, 1734-1782), servante suisse, dernière femme exécutée pour sorcellerie dans son pays.
 Emil August Goeldi (1859-1917), médecin et zoologiste suisse.
 Lena Göldi (1979-), judokate suisse.
 Oswaldo Goeldi (1895 - 1961), peintre et graveur brésilien.

Espèces animales 
Plusieurs espèces animales ont été nommées en hommage à Emil August Goeldi :
 Cephalotes goeldii, espèce de fourmis arboricoles du genre Cephalotes.
 Ero goeldii, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Mimetidae.
 Fritziana goeldii, espèce d'amphibiens de la famille des Hemiphractidae.
 Megaelosia goeldii, espèce d'amphibiens de la famille des Hylodidae.
 Proechimys goeldii, espèce de mammifères rongeurs de la famille des Echimyidae.
 Protambulyx goeldii, espèce d'insectes lépidoptères (papillons) de la famille des Sphingidae.
 Tamarin de Goeldi, espèce de primate de la sous-famille des Callitrichinae.

Espèce végétale 
 Philodendron goeldii, plante de la famille des Aracées.

Institutions 
 Musée du Pará Emílio-Goeldi, institut de recherche brésilien situé dans la ville de Belém, au Brésil, nommé en hommage à Emil August Goeldi.